Man and Woman – cortometraggio del 1913 diretto da Will S. Davis
Man and Woman – film del 1920 prodotto dalla Radin Pictures Inc.
Man and Woman – film del 1920 diretto da Charles Logue e B.A. Rolfe
Aadmi Aur Aurat (Man and Woman) – film tv del 1984 diretto da Tapan Sinha